Langston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Langston (Alabama)
Langston (Oklahoma)